The Thought Remains The Same е компилация от 2000 г., съставена от песни от групи на Нитро Рекърдс. Албумът е озаглавен първоначално Deep Thoughts. Заглавието е пародия на песента The Song Remains The Same която е на Лед Цепелин.

Песни 
 Cafe 405 – The Vandals 2:11
 A Single Records – AFI 2:12
 1, 2, 3... Slam – Guttermouth 1:45
 Superficial Love – T.S.O.L. 1:19
 Victims & Volunteers – Jughead's Revenge 3:11
 Floorlord – One Hit Wonder 2:43
 The Thing From Uranus – Sloppy Seconds 3:41
 D.U.I. – Офспринг 2:26
 Self Pity – AFI 0:57
 Chicken Box (Live) – Guttermouth 1:30
 And Now We Dance – The Vandals 2:04
 Power Trip – One Hit Wonder 2:36
 Pain – Jughead's Revenge 2:22
 This Won't Hurt A Bit – Guttermouth 1:54
 If The Gov't Could Read My Mind – The Vandals 2:21
 Let's Kill The Trendy – Sloppy Seconds 2:21
 You Don't Have To Die – T.S.O.L. 3:23
 Love Is A Many Splendored Thing – AFI 1:31
 Lipstick – Guttermouth 2:53
 Tehran – Офспринг 3:07
 But Then She Spoke – The Vandals 1:56
 Perfect Fit – AFI 1:59

Песни от албуми 
 Cafe 405 И If The Gov't Could Read My Mind От Hitler Bad, Vandals Good
 A Single Second От Shut Your Mouth And Open Your Eyes
 1, 2, 3... Slam От Full Length EP
 Superficial Love От Weathered Statues
 "Victims & Volunteers" От Just Joined
 Floorlord И Powertrip От Outfall
 The Thing From Uranus И Let's Kill The Trendy От More Trouble Than They're Worth
 D.U.I. От Club Me
 Self Pity От Answer That And Stay Fashionable
 Chicken Box И This Won't Hurt A Bit От Live From The Pharmacy
 And Now We Dance От Live Fast, Diarrhea
 Pain От Image Is Everything
 Love Is A Many Splendored Thing От Very Proud Of Ya
 Lipstick От Musical Monkey
 Tehran От The Offspring
 But Then She Spoke От The Quickening
 Perfect Fit От Very Proud Of Ya

Външни препратки 
 The Thought Remains The Same в CD Universe
 The Thought Remains The Same в Discogs
 The Thought Remains The Same в Rate Your Music
 The Thought Remains The Same в Нитро Рекърдс 

Музикални албуми от 2000 година